Gminy w USA:
 Bull Moose (ang. Bull Moose Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
 Bull Moose (ang. Bull Moose Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Wells